Die Central Plains in den USA sind ein Teil der Great Plains, welche ungefähr zwischen den beiden Flüssen Arkansas und Platte gelegen sind. Sie sind ein großes Prärie-Gebiet, in dem früher hauptsächlich Bisonherden lebten, während heute Weizen in großen Ausmaßen angebaut wird.

Region in Nordamerika
Region in den Vereinigten Staaten